Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2005/06 war die 60. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die fünf Aufsteiger FSV Kettwig, SV Siegfried Materborn (beide erstmals in der Verbandsliga), 1. FC Viersen (Wiederaufstieg nach vier Spielzeiten), VfB 03 Hilden (Rückkehr nach 27 Jahren) und Olympia Bocholt (Rückkehr nach elf Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der SV Straelen, der damit nach fünf Jahren in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Olympia Bocholt verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der SV Hilden-Nord nach sieben Jahren und der TuS Grevenbroich nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2005
Fußballsaison 2005/06